The Spy Who Loved Me steht für:

 The Spy Who Loved Me. Originaltitel von Der Spion, der mich liebte (Roman) von Ian Fleming (1962)
 The Spy Who Loved Me, Originaltitel von James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte, britischer Film von Lewis Gilbert (1977)
 The Spy Who Loved Me (Computerspiel) (1990)